Пегий пёс, бегущий краем моря (повесть) — повесть Чингиза Айтматова.
 Пегий пёс, бегущий краем моря (фильм) — художественный фильм Карена Геворкяна по одноимённой повести Чингиза Айтматова.